1999 est un entier naturel de quatre chiffres qui peut référer à :

Calendrier 
 L'année 1999 (MCMXCIX en chiffres romains) du calendrier grégorien.

Cinéma 
 , film canadien de  sorti en 2009.

Musique

Albums 
 , album de  sorti le  ;
 , album de Cassius sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chansons 
 1999, chanson de  sortie en 1982.
 1999, chanson de Charli XCX et Troye Sivan sortie en 2018.

Bande dessinée 
 Milleneufcentquatrevingtdixneuf est un recueil de dessins d'Enki Bilal sorti en 1999.

Homonymie de nombre